Frame in lingua inglese significa "cornice" o "struttura".

Assume però significati specifici in diversi ambiti tecnici:

Cinema 

 Frame, sinonimo di fotogramma – ciascuna delle singole immagini ferme impresse in una pellicola fotografica, che compongono un'immagine in movimento.

Informatica 

 Frame – pacchetto di bit che costituisce un'unità strutturata di informazioni
 Frame – in programmazione, nei sistemi UNIX, è sinonimo di record di attivazione
 Frame – pagina scomposta in diverse sezioni tra loro indipendenti
 Frame – nome del tag HTML che indica ognuna di tali sezioni
Frame – in intelligenza artificiale, struttura dati per la rappresentazione della conoscenza
 Framerate – unità di misura della frequenza delle immagini fisse che compongono il video

Musica 
 FrAme – album dei DGM del 2009

Semantica 

 Frame semantico – codifica un oggetto, un evento o una situazione identificando le unità lessicali che lo denotano e i ruoli semantici che vi partecipano

Televisione 

  Frame (o fotogramma) – nel video digitale e nell'animazione 2D e 3D, ciascuna immagine fissa che compone il video in movimento.